Schmieger ist der Familienname folgender Personen:

 Ignaz Schmieger (1812–1887), böhmischer Textilunternehmer
 Wilhelm Schmieger (1887–1950), österreichischer Journalist, Fußballspieler und -funktionär, siehe Willy Schmieger